Благодійна організація "Благодійний фонд відродження Бучанського району «Толока» — міжнародна благодійна організація, яка забезпечує гуманітарною допомогою постраждалих внаслідок повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року, збирає медичні засоби, препарати та обладнання для медичних закладів України, надає допомогу Збройним силам України, силам Територіальної оборони, Службі безпеки України, Національній поліції України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Державній службі з надзвичайних ситуацій та іншим державним, приватним та волонтерським організаціям, що беруть участь у захисті цивільного населення України, забезпеченні правопорядку та створенні придатних умов для мирного життя.

Детально про свою діяльність Фонд розповідає на своїй Facebook-сторінці, Instagram-сторінці та на сайті.

Історія створення 
Співзасновниками організації є приватний підприємець і громадський діяч Сергій Шут та політичний експерт Володимир Плотніков.

Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року, Сергій Шут та Володимир Плотніков зосередилися на волонтерській діяльності, в першу чергу — допомозі Дмитрівській ОТГ Бучанського району Київської області. В подальшому, буквально у рамках 2 тижні, допомозі всьому Бучанському району.

Вони займалися збором і доставкою гуманітарної допомоги для місцевих жителів, а також доставляли військову амуніцію та обладнання подвійного призначення для сил територіальної оборони села Шпитьки та найближчих населених пунктів (пізніше ці сили територіальної оборони об'єдналися в Добровольчий батальйон «Скіф»).
 

Протягом березня 2022 року Фонд масштабував свою діяльність. Залучення нових учасників до волонтерської діяльності дозволило надавати допомогу ширшому колу людей та збирати гуманітарні вантажі для більшої кількості населених пунктів Бучанського району.

Після звільнення територій Київської області від російської окупації засновники почали процедуру створення та формалізації повноцінної благодійної організації — Toloka Foundation.

Першочергово планувалося, що «Толока» буде зосереджуватися виключно на допомозі Бучанському району Київської області, який сильно постраждав в результаті російської окупації — саме тому організація має повну назву Благодійна організація "Благодійний фонд відродження Бучанського району «Толока».

Крім гуманітарної допомоги, у роботі Фонду знаходяться проекти з відновлення найбільш постраждалих міст Київської області. Зокрема, через трагічні події, це відомі на весь світ Ірпінь та Буча

Поступове залучення все більшої кількості волонтерів, представників бізнесу та деяких урядових організацій призвело до того, що Toloka Foundation вже мала достатньо ресурсу для надання допомоги не лише у Київській області — почалися періодичні відправлення гуманітарних вантажів до інших регіонів України.

Розширення діяльності благодійної організації на всі постраждалі території України потребувало ще більших ресурсів — це спонукало співзасновників благодійної організації розпочати пошук та залучення партнерів закордоном. Зокрема, у США та Німеччині.

Таким чином протягом перших трьох місяців свого існування Toloka Foundation пройшла шлях від неформального об'єднання кількох небайдужих людей до міжнародної благодійної організації, яка зібрала та доставила тисячі тон гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Напрямки діяльності

Гуманітарна допомога 
Надання цивільному населенню та військовим необхідних продуктів харчування, засобів гігієни, одягу, медикаментів тощо.

Підтримка медичних закладів, військових частин та хворих, що потребують постійної медикаментозної терапії 
Збір медичних препаратів, засобів та обладнання. Їх розподіл та здійснення адресної доставки безпосередньо до закладів або організація видачі препаратів/засобів хворим «прямо в руки».

Допомога військовим 
Збір амуніції та обладнання воєнного і подвійного призначення, розподіл та здійснення адресної доставки (включно із доставкою до зон активних бойових дій).

Команда благодійної організації 
Крім засновників Сергія Шута і Володимира Плотнікова в рамках проектів Toloka Foundation, працюють український інвестор та філантроп Віктор Гончарюк, громадський діяч та лекторка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інна Осіпова. Обличчям Фонду є приватна підприємиця та інфлюєнсер Меліса Садик. Прес-секретар Toloka Foundation — кандидат з державного управління та експерт з інформаційної політики Петро Журавель.

Збір коштів та звітність 
Благодійна організація публікує звіти щодо зібраної допомоги та результатів своєї роботи у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Toloka Foundation збирає кошти за допомогою різноманітних систем грошових переказів. Крім того, організація приймає пожертви у вигляді матеріальних благ та забезпечує їх повну логістику, починаючи від транспортування до місць складування, розподілу та фасування, і закінчуючи адресною доставкою кінцевим отримувачам.

Вся діяльність робітників Фонду здійснюється на волонтерських засадах.

Відзнаки 
 Лист-подяка від Рубіжанської міської ради;
 Лист-подяка від Краматорської міської ради;
 Нагорода члену Наглядової ради від Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Примітки 

Благодійні організації України
Організації, засновані 2022